Dixi на латински е завърших или изказах се или приключих с изказването си или всичко разказах, т.е. казах последната си дума. С dixi сенаторите-оратори в Сената и магистратите завършват речите си.

Източници 

Латински изрази
Римско право